Synd kan syfta på:

 Synd – ett begrepp inom abrahamitiska religioner
 Synd (film, 1928) – en svensk film från 1928
 Synd (film, 1948) – en svensk dramafilm från 1948
 Synd (musikalbum) – album från 1986 med rockgruppen Imperiet
 Synd (novell) – en novell av Amanda Kerfstedt
 Synd – Noveller av det moderna genombrottets kvinnor – en novellsamling i urval av Birgitta Ney